Le terme néophyte est issu des rites de l'initiation chrétienne. Le sens étymologique, en grec, est « nouveau-né », « nouvelle pousse ». Il s'appliquait aux chrétiens qui venaient de recevoir le sacrement du baptême, abandonnant ainsi leur statut de "catéchumènes". Dans les textes grecs on trouve plus fréquemment le synonyme "illuminés" (φωτιζομένοι).

Notes et références

Voir aussi 
 Catéchumène

Initiation chrétienne
Culte et liturgie chrétiens